Valençay (gemeente), Franse gemeente
 Kasteel van Valençay
 Verdrag van Valençay
 Kanton Valençay
 Valençay (kaas)